Бойз — фамилия. Известные носители:

 Бойз, Отис Бардуэлл (1844—1912) — американский композитор, органист и музыкальный педагог.
 Бойз, Чарлз Вернон (1855—1944) — английский физик-экспериментатор, член Лондонского королевского общества.

См. также 
 Янг Бойз
 Олд Бойз
 Олл Бойз